Белый крест:

Название 
 «Weiß Kreuz» («Белый крест») — японские манга, аниме, CD-драмы, рассказ и лайт-новел, повествующие о команде убийц, защитников справедливости.
 Белый крест — картина, написанная в период с 1920 по 1927 года Казимиром Малевичем.
 Белый крест — маркировка на немецких химических снарядах времён Первой мировой войны, которые содержали смеси на основе веществ слезоточивого действия (лакриматоров).
 Белый крест — выпускавшаяся в 1919 году газета.

Организация 
 «Белый крест» — воинское благотворительное общество в Российской империи.
 «Белый крест» — конспиративная организация в период российской революции 1917 года, одним из создателей которой был М. В. Алексеев.
 «Белый крест» — русское коллаборационистское формирование во Второй мировой войне.
 «Белый крест» (мокеевцы) — антисоветская организация, действовавшая в 1989-1990 годах в Ленинграде.

Награда 
 Белый крест Союза обороны — ведомственная награда Союза обороны Эстонии.

Символ 
Равноконечный крест впервые появился в 300-ых годах во время правления императора Константина. Легенда гласит, что тогда ещё язычнику Константину явился божественный образ перед битвой и посоветовал нанести рисунок креста на щит. Константин сделал так и победил врага. После этого император разрешил христианство в Римской империи и обозначил равноконечный крест как символ победы христианства над язычеством.

В украинской истории этот символ использовали часто. Равноконечный крест изображали на боевых знаменях казаков и на флаге гетмана Богдана Хмельницкого. Находили его также на гербах и казацких печатях.

В начале Второй мировой войны белый крест использовался как символ на бронетехнике вермахта, однако ввиду демаскирующего эффекта он вскоре был заменён на балочный крест, ранее использовавшийся только в люфтваффе. Белый крест также использовался как символ на венгерской бронетехнике.

Во время российско-украинской войны 2022 г. белый крест стал широко использоваться как опознавательный символ украинской бронетехники, поскольку официальный символ (малиновый казацкий крест) был трудноразличим на броне, особенно в тёмное время.

См. также 
 Крест (значения)

Примечания